Bulgariella — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Bulgariella відносять 5 видів:
 Bulgariella argentinensis
 Bulgariella foliacea
 Bulgariella nigrita
 Bulgariella pulla
 Bulgariella sphaerospora

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1885. Revisio monographica atque synopsis Ascomycetorum in Fennia hucusque detectorum. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 2(6):1-176 - P.142

Роди грибів